Belo Horizonte (stad), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Belo Horizonte (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Metropolitana de Belo Horizonte, een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais